Amélie Dubouquet (1904-1997), écrivaine et pédagogue française ;
 Louis Dubouquet (1740-1814), général français.